Mielonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), acteur et assistant réalisateur finlandais
, musicien et guitariste finlandais
Juho Mielonen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1945), athlète finlandaise en lancer du javelot
 (né en 1979), joueur finlandais de football
 (né en 1974), artiste finlandais
 (1915-1976), général de division finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois